Де Доминичи:
 Де Доминичи, Ева (род. 1995) ― аргентинская модель и актриса.
 Де Доминичи, Мария (1645—1703) — мальтийская художница, скульптор и монахиня ордена кармелитов.

См. также 
 Доминичи